Dolina Jaworowa (słow. Javorová dolina) – dolina w Tatrach Wysokich
 Dolina Jaworowa Liptowska (słow. Javorová dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich